Alejandro Osorio peut désigner :
 Alejandro Osorio : personnalité politique vénézuélienne ;
 Alejandro Osorio (né en 1976) : footballeur international chilien :
 Alejandro Osorio (né en 1998) : coureur cycliste colombien.